Михаил Крылов: Крылов, Михаил Григорьевич (1786—1846) — русский скульптор.
 Крылов, Михаил Евгеньевич (род. 1974) — российский актёр.
 Крылов, Михаил Иванович (в монашестве Мисаил; 1837 — после 1918) — епископ Русской православной церкви.
 Крылов, Михаил Константинович (род. 1959) — поэт, писатель, радиоведущий, автор-исполнитель, журналист, музыкант.
 Крылов, Михаил Олегович (род. 1987) — российский шахматист, гроссмейстер (2012).